Серге́й Алекса́ндрович Баздни́кин (род. 30 сентября 1967) — российский дипломат.

Биография 
Окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) МИД СССР (1989). Владеет английским и сербским языками. На дипломатической работе с 1989 года.
 В 2001—2005 годах  — советник Посольства России в Боснии и Герцеговине.
 В 2005—2006 годах  — советник (руководитель) канцелярии Посольства России в Приштине (Сербия и Черногория).
 В 2007—2010 годах  — начальник отдела в Департаменте внешнеполитического планирования МИД России.
 В 2010—2018 годах  — заместитель директора Департамента внешнеполитического планирования МИД России.
 С 3 августа 2018 года — чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Македонии (с 2019 года — Северной Македонии). Верительные грамоты вручил 18 сентября 2018 года.

Семья 
Женат, имеет взрослого сына.

Дипломатический ранг 
 Чрезвычайный и полномочный посланник 2 класса (15 августа 2013)
 Чрезвычайный и полномочный посланник 1 класса (11 июня 2019)

Примечания

Ссылки 
 Страница посла на сайте Посольства России в Македонии
 Биография на сайте МИД России

Выпускники МГИМО
Послы Российской Федерации в Северной Македонии